Триаль, Антуан (Antoine Trial; 1737—1795) — французский певец, чьим именем стали называть амплуа опереточного комика («триаль»); младший брат Жан-Клода Т.
 Триаль, Арман (или Триаль Младший; 1771—1803) — французский композитор; сын Антуана Т.
 Триаль, Жан-Клод (1732—1771) — французский композитор и скрипач; старший брат Антуана Т.

См. также 
 Триал

Примечания